Commandant’s Quarters ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commandant’s Quarters (Michigan), NRHP-Nr. 70000286
 Commandant’s Quarters (Oklahoma), NRHP-Nr. 85002830
 Commandant’s Quarters (Pennsylvania), NRHP-Nr. 76001661